ESIM steht für:
 École supérieure d'ingénieurs de Marseille, französische Ingenieurshochschule, Teil der École Centrale de Marseille

eSIM steht für:
 eSIM, eingebettete SIM-Karte

Abkürzung